Gades  – nome latino della città di Cadice, in Spagna
 Antonio Gades  – danzatore e coreografo spagnolo